Bassus è un aggettivo del latino tardoantico che significa basso, grasso, spesso, pingue od obeso.

Persone 

 Anicius Auchenius Bassus – politico romano, praefectus urbi nel 382
 Anicius Auchenius Bassus – politico romano, console nel 408
 Flavius Anicius Auchenius Bassus – politico romano, console nel 431
 Aufidius Bassus – storico romano vissuto sotto Tiberio
 Cassianus Bassus – agronomo greco antico
 Caesius Bassus – grammatico e poeta romano vissuto sotto Nerone
 Gaius Iulius Quadratus Bassus – politico e militare romano vissuto sotto Traiano
 Gaius Iulius Bassus – politico romano, console nel 99 e proconsole di Bitinia e Ponto
 Gaius Pomponius Bassus Terentianus – politico romano, console attorno al 193
 Iunius Annius Bassus (fl. 318-331) – politico romano
 Iunius Bassus signo Theotecnius (317-359) – politico romano, figlio del precedente
 Lollius Bassus  – poeta greco antico vissuto sotto Tiberio
 Lucius Caesonius Ovinius Manlius Rufinianus Bassus – politico romano, console nel 280
 Lucius Valerius Septimius Bassus – politico romano, praefectus urbi fra il 379 e il 383
 Pomponius Bassus – politico romano, figlio del precedente
 Pomponius Bassus – politico romano, figlio del precedente 
 Publius Ventidius Bassus – politico e generale romano sotto Cesare
 Saleius Bassus – poeta epico romano sotto Vespasiano
 Septimius Bassus – politico romano, praefectus urbi fra il 317 e il 319
 Sextus Lucilius Bassus – generale e legatus romano
 Titus Pomponius Bassus – politico romano, governatore di Galazia e Cappadocia sotto Traiano

Altro 
 Bassus – genus delle Agathidinae, sottofamiglia dei Braconidi
 Basilica Iunii Bassi – basilica che si trovava sull'Esquilino
Bassus – cognomen romano

Pagine correlate 
 Basso
 Bassano
 Bassiano